Кубок виклику ЄГФ () — міжнародне гандбольне змагання, засноване в 1993 році, в якому беруть участь жіночі гандбольні клуби Європи.

Результати турніру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Міжнародні гандбольні змагання